Завіса — слово, що має два основних значення:

 Завіса (заслін) — полотнище, або що інше, для заслону (закривання) просвіту в чому-небудь або для приховання, відгородження кого-, чого-небудь:
 Декоративна завіса — те ж саме, що й штора
 Театральна завіса — різновид драперії, що використовується в театрі для відокремлення сцени від глядацької зали; відомий з часів еллінізму.
  — протипожежний вогнетривкий екран («залізна завіса»), димонепроникна конструкція з негорючих матеріалів (метал, залізобетон, вогнетривка тканина), що опускається під час пожежі для відокремлення сцени від залу для глядачів.
 Теплова завіса — повітряний бар'єр, який захищає приміщення від впливу зовнішнього середовища (протягів, спекотного/холодного повітря і т. д.).
 Димова завіса — засіб маскування об'єктів, техніки, зброї у військах.
 Завіса — металевий або інший стулковий шарнір, на який навішуються двері, вікна, ворота і т. ін.

Література 
 «Завіса» — назва останнього твору Агати Крісті (1890—1976), англійської письменниці, надрукованого 1975 року.
  — нарис Мілана Кундери, написаний французькою мовою та опублікований у квітні 2005 року.

Фільм 
  : «Протипожежна завіса» — американська мелодрама режисера Сідні Франкліна 1918 року.
  :  — американський фільм режисера Ірвінга Каммінгса, з Ворнером Бакстером та Борисом Карловом у головних ролях.
  : «Розірвана завіса» — американський трилер режисера Альфреда Гічкока 1966 року.
  :  — мюзикл на лібрето Руперта Голмса, слова Фреда Ебба та музика Джона Кандера.

Інше 
 Піднебінна завіска — задній відділ м'якого піднебіння.
 «Залізна завіса» — назва політики часів холодної війни, ідеологічно нездоланна ізоляція країн Варшавського договору під проводом СРСР, від країн Заходу під проводом США в повоєнні роки XX століття.
 «Бамбукова завіса» — політична демаркація під час холодної війни в Азії.

Примітки